Nwankwo ist der Familienname folgender Personen:

 Kingsley Nwankwo (* 1988), nigerianischer Fußballspieler
 Nkem Nwankwo (1936–2001), nigerianischer Schriftsteller
 Obiora Nwankwo (* 1991), nigerianischer Fußballspieler
 Silas Nwankwo (* 2003), nigerianischer Fußballspieler
 Simeon Nwankwo (* 1992), nigerianischer Fußballspieler